Куп Кипра за жене () је глобални турнир по позиву за репрезентације у женском фудбалу. Одржава се сваке године на Кипру од 2008. године. Иако се такмичење одржава на Кипру, домаћини тек треба да учествују у такмичењу.

Турнир се игра крајем фебруара или почетком марта, у исто време када и Куп Алгарвеа, Куп Турске за жене, Куп Шебеливес, Куп Арнолда Кларка, Куп Пинатара и Турно де Франс.

Формат такмичења
Куп за жене Кипра користи следећи двофазни формат:

Прва фаза је групна фаза у којој је дванаест позваних тимова подељено у три групе по четири тима. Слично као у Купу Алгарвеа, тимови у Групи А и Групи Б састоје се од тимова са вишим рангом и једини су тимови који се стварно боре за првенство; Групу Ц чине нижерангиране екипе. Свака група игра раунд-робин формат од шест утакмица, при чему сваки тим игра по једну утакмицу против сваког од осталих тимова у истој групи.

Друга фаза је један „финални дан“ у којем се игра шест утакмица у којима учествује свих дванаест тимова како би се одредио коначан пласман на турниру, са следећим мечевима:

Утакмица за 11. место: Четвртопласирани тим у групи Ц и бољи четвртопласирани тим из групе А и Б.
Утакмица за 9. место: Трећепласирани тим у групи Ц и најбољи четвртопласирани из групе А и Б.
Утакмица за 7. место: Трећепласиране екипе у групама А и Б.
Утакмица за 5. место: Другопласирани у групи Ц и други бољи другопласирани из група А и Б.
Утакмица за 3. место: Победник групе Ц и бољи другопласирани из група А и Б.
Финале: Победник групе А против победника групе Б

Резултати

Репрезентације које су стигле до прва четири места

Нације учеснице

Општа статистика
Ажурирано 2018.

Референце

Спољашње везе
 
Куп Кипра за жене на RSSSF.com  
Куп Кипра за жене на WomensSoccerUnited.com

 
Међународна фудбалска такмичења у Европи
Фудбал у 2008.